Briar ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Briar (Arkansas)
 Briar (Missouri)
 Briar (Texas)
 Briar Bluff (Illinois)
 Briar Creek (Pennsylvania)
 Briar Hill (Alabama)
 Briar Manor (New Jersey)
 Briar Park (Delaware)
 Briar Thicket (Tennessee)

Briar ist der Name einer Kommunikationssoftware:
 Briar (Instant Messenger)

Siehe auch:
 Briar Island
 Briar Lake
 Bryar
 Breier
 Breyer